Marz steht für:
 Marz, Gemeinde im Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich

Marz ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Marz (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Karl Marz (1898–1977), deutscher Landwirt und Politiker (DemP, FDP)
 Karl Robert Marz (1919–1977), österreichischer Komponist, Kapellmeister, Pianist und Übersetzer

 Manja Marz (* 1981), deutsche Bioinformatikerin, Hochschullehrerin und Go-Spielerin
 Rasim Marz (* 1991), deutsch-türkischer Historiker und Publizist
 Reiner Marz (* 1958), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ron Marz (* 1959), US-amerikanischer Comicautor

Siehe auch:
 Martz
 Maerz
 Mars